Meteor pode referir-se a:

Gloster Meteor, o avião de caça a jato britânico
Meteor (satélite), o satélite meteorológico soviético
Meteor, filme de 1979.

Desambiguação